Кэннон () — англоязычная фамилия и топоним.

Известные носители 
 Кэннон, Грегор (род. 1994) — шотландский кёрлингист.
 Кэннон, Дайан (урождённая Сэмилл Дайан Фрисен; род. 1937) — американская актриса, продюсер, режиссёр и сценарист.
 Кэннон, Джеймс Патрик (1890—1974) — американский левый лидер ирландского происхождения, коммунист и троцкист.
 Кэннон, Джо (род. 1975) — американский футболист.
 Кэннон, Джон (1937—1999) — канадский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Кэннон, Долорес (1931—2014) — американская писательница.
 Кэннон, Кристин — шотландская кёрлингистка.
 Кэннон, Кэй — американский сценарист, продюсер и актриса, трехкратный номинант на премию «Эмми».
 
 Кэннон, Лоренс (род. 1947) — канадский политический деятель, министр транспорта.
 Кэннон, Малкольм (род. 1944) — британский фигурист-одиночник.
 Кэннон, Ник (род. 1980) — американский актёр, комик, рэпер.
 Кэннон, Реджи (род. 1998) — американский футболист.
 Кэннон, Том (род. 2002) — ирландский и английский футболист.
 Кэннон, Трентон (род. 1994) — игрок в американский футбол.
 Кэннон, Фредди (полное имя Фредерик Энтони Пикариэлло-младший; род. 1939) — американский певец, исполнитель раннего рок-н-ролла.
 Кэннон, Эмма (род. 1989) — американская баскетболистка.
 Кэннон, Энни Джамп (1863—1941) — американский астроном.

Топоним 
 Кэннон — округ в штате Теннесси, США.
 Кэннон Стрит — станция лондонского метро в районе города, называемом Лондонский Сити.

Компании 
 The Cannon Group — американская кинокомпания.
 Canon — транснациональная машиностроительная компания.

См. также 

 Кэнном, Грег
 Cannons (группа)